Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 829 dans le monde.

 RS-829 au Brésil
 Route nationale 829 en France